Belan ist der Familienname folgender Personen:
 Dima Bilan (* 1981), russischer Popsänger
 Swjatlana Belan (* 1975), weißrussische Biathletin
 Tazjana Belan (* 1982), weißrussische Sportgymnastin

Siehe auch:
 Bellan